

Райт-Сіті — місто, штат Міссурі
 Райт-Сіті — місто, штат Оклахома